Гасеми — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гасеми, Комейл (род. 1988) — иранский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, чемпион Азии, призёр чемпионатов мира.
 Гасеми, Реза (род. 1987) — иранский спринтер, участник летних Олимпийских игр 2012 года, многократный призёр различных континентальных первенств.